Texas County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Texas County (Missouri) – okres státu Missouri
 Texas County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma